Stati Uniti d'America
 Woodlawn Park – città  della Contea di Jefferson, Kentucky
 Woodlawn Park – città  della Contea di Oklahoma, Oklahoma